Брок () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 140 км на схід від Нанта, 60 км на схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Брок, Оверс, Брей, Шалонн-су-ле-Люд, Шавень, Шиньє, Денезе-су-ле-Люд, Женнтей, Ласс, Ліньєр-Бутон, Меньє-ле-Віконт, Меон, Нуаян i Парсе-ле-Пен було об'єднано в новий муніципалітет Нуаян-Віллаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 150 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 351,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки

Посилання 
 Брок на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брок на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара